Fudbalski Klub Rusin (Rusin Ruski Krstur, Rusin; srpski фудбалски клуб „Русин“ Руски Крстур; rusinski Фодбалски клуб «Русин» Руски Керестур) je nogometni klub iz Ruskog Krstura, općina Kula, Zapadnobački okrug, Vojvodina, Republika Srbija.  
U sezoni 2017./18. klub se natječe u PFL Sombor, ligi petog stupnja nogometnog prvenstva Srbije.

O klubu 
Klub je osnovan 1923. godine.

Uspjesi

Pregled po sezonama

Poveznice 
 Rusini u Vojvodini 
 FK Rusin, facebook stranica
 srbijasport.net, FK Rusin Ruski Krstur, profil kluba 
 srbijasport.net, FK Rusin Ruski Krstur, rezultati po sezonama 
 fsgzrenjanin.com, Stare lige

Izvori 
 bisnode.rs, FUDBALSKI KLUB RUSIN, pristupljeno 27. travnja 2018. 
 groundhoppingsrb.blogspot.hr, FK Rusin , pristupljeno 27. travnja 2018. 
  

Rusin